Ассоциация норвежских критиков () — членская организация, созданная для объединения критиков Норвегии в целях защиты их профессиональных и экономических интересов. Призван способствовать повышению качества и независимости критики. К 1 февраля 2011 года в Ассоциации состояло 344 члена.

В нынешнем виде Ассоциация норвежских критиков образовалась в 1998 году в результате слияния трёх независимых объединений. Ассоциация норвежских театральных и музыкальных критиков () была основана ещё в 1927 году главным редактором Dagbladet , получив название Союза норвежских театральных и музыкальных критиков (). Ассоциация норвежских литературных критиков () была учреждена в 1946 году группой из 11 литературных критиков, пожелавших объединиться. Многие из учредителей сейчас широко известны по литературным дебатам. Ассоциация норвежских художественных критиков () была создана в 1949 году; обстоятельства объединения неясны.

Офис Ассоциации норвежских критиков располагается в  — одном из старейших сохранившихся зданий Осло, построенном, по некоторым данным, в 1622 году, ещё до пожара, уничтожившего Осло в 1624 году.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Премия Ассоциации норвежских критиков

Профсоюзы Норвегии
Литературная критика